Jméno a příjmení Richard Wright neslo více osobností:

 Richard Wright (hudebník), známý též jako Rick Wright (1943–2008) – britský klávesista, člen kapely Pink Floyd
 Richard B. Wright (* 1937) – kanadský spisovatel
 Richard R. Wright (1855–1947) – americký vojenský důstojník, pedagog, politik, zastánce občanských práv a bankovní podnikatel
 Richard Wright (spisovatel) (1908–1960) – afroamerický spisovatel
 Richard Wright (fotbalista) (* 1977) – anglický fotbalový brankář